Der Ausdruck Murland bezeichnet:

 eine historische Region in Nordost-Slowenien, siehe Prekmurje
 eine historische Region in Nord-Kroatien, siehe Međimurje (auch Zwischenmurland genannt)